ФК Радник се односи на више фудбалских клубова: 

 ФК Радник, Бијељина
 ФК Радник, Сурдулица
 ФК Радник, Смедеревска Паланка
 ФК Радник, Ушће
 НК Радник, Велика Горица
 НК Радник, Мајур
 НК Радник, Сесвете
 НК Радник, Врбица